Harmen Veerman (voetballer) (1934), voetballer voor FC Volendam
 Harmen Veerman (zanger) (1947), leadzanger van Left Side